Il doppio maschile  del Sydney International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Ellis Ferreira e Jan Siemerink.

Ferreira e Siemerink hanno battuto in finale 5–7, 6–4, 6–1 Patrick McEnroe e Sandon Stolle.

Teste di serie
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (semifinali)
 Grant Connell /  Jonathan Stark (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Sandon Stolle (finale)

Tabellone

Note 
 

Sydney International 1996
ATP Tour 1996